Svarta tjärn kan syfta på:
Svarta tjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Svarta tjärnen, Västergötland, sjö i Falkenbergs kommun,  (1,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn